Михаил Иванов може да се отнася за:

 Михаил Иванов (1860 – ?), български офицер, генерал-майор
 Михаил Иванов (1866 – 1924), български лекар, бактериолог
 Михаил Иванов (1872 – ?), български революционер, деец на ВМОРО
 Михаил Иванов (1900 – 1986), български и френски езотерик
 Михаил Иванов (р. 1989), български футболист